Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Н. Гаприндашвили и претенденткой А. Кушнир проходил с 10 мая по 26 июня 1972 года в Риге.

 Главный арбитр — Владас Микенас (СССР).  
 Секунданты у Н. Гаприндашвили — Айварс Гипслис.
 Секунданты у А. Кушнир — Владимир Юрков. 

Впервые в матчах Гаприндашвили — Кушнир были сыграны все положенные по регламенту 16 партий. Выиграв первые 2 партии, Гаприндашвили захватила лидерство и не уступила его до конца матча. Ничья в 15-й партии обеспечила ей звание чемпионки мира в 4-й раз. Общий счёт матча — 8½ : 7½ (+5 −4 =7) в пользу Гаприндашвили.

Таблица матча

Литература 
 

Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1972 год в шахматах
Спорт в Латвии в 1972 году
Международные соревнования по шахматам в Латвии
Май 1972 года
Июнь 1972 года
Международные соревнования по шахматам в СССР
Международные спортивные соревнования в Риге